Pułki ułanów noszące numer „4”:

Polskie:
 4 Pułk Ułanów (1813)
 4 Pułk Ułanów (1815–1831)
 4 Pułk Ułanów jego formowanie planowano przeprowadzić w 1918 w składzie Dywizji Ułanów
 4 Pułk Ułanów Wielkopolskich (1919) → 4 Pułk Ułanów Nadwiślańskich (1919) → 18 Pułk Ułanów Pomorskich (1920–1939)
 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich (1918–1939)
 4 Zapasowy Pułk Kawalerii (1944–1945)

Austro-węgierski:
 4 Galicyjski Pułk Ułanów (1813–1918)

Niemiecki:
 4 Pułk Ułanów im. von Schmidta (1 Pomorski) – sformowany 7 marca 1815, garnizon Thorn (pol. Toruń), w 1914 w składzie XX Korpusu

Rosyjskie:
 4 Charkowski Pułk Ułanów (1864–1882) → 11 Charkowski Pułk Dragonów (1882–1907) → 4 Charkowski Pułk Ułanów (ros. 4-й Харьковский уланский полк)
 4 Charkowski Pułk Ułanów (1907–1918)

Przypisy